św. Marcjan z Tortony (zm. 117–120) – biskup i męczennik, święty katolicki
 św. Marcjan z Syrakuz (I–III w.) – pierwszy biskup diecezji Syrakuz i jej patron, święty katolicki i prawosławny
 św. Marcjan (zm. ok. 250) – współtowarzysz św. Lucjana, męczennik z Nikomedii i święty katolicki
 św. Marcjan (zm. 342) – współtowarzysz św. Martyriusza, męczennik konstantynopolitański, święty katolicki i prawosławny
 św. Marcjan z Kiry (zm. 388) – eremita, asceta i święty prawosławny